Балик — многозначное понятие:

 Балик — село в Болгарии.
 Балик — правитель Добруджанского деспотата.
 Балик, Ярослав (1924—1996) — чешский режиссёр и сценарист.